Соревнования по бегу на 1500 метров у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2019 года прошли 3, 4 и 6 октября в Дохе (Катар) на стадионе «Халифа».

Действующим чемпионом мира в беге на 1500 метров являлся Элайджа Манангои из Кении. Он не защищал свой титул в связи с травмой лодыжки.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Отбор на чемпионат мира 
Отборочный норматив — 3.36,00 (либо 3.53,10 в беге на 1 милю). Для участия в чемпионате мира спортсмены должны были выполнить его в период с 7 сентября 2018 года по 6 сентября 2019 года. Плановое количество участников, установленное ИААФ в этом виде — 45. В случае, если к концу квалификационного периода норматив показало меньшее количество атлетов, международная федерация добирала их до нужного числа на основании показанных результатов.

Специальное приглашение (wild card) вне национальной квоты получил:
 Тимоти Черуйот — как победитель Бриллиантовой лиги 2019 года

Расписание 

Время местное (UTC+3:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовал | DNF — Не финишировал | DQ — Дисквалифицирован

Предварительные забеги 

Квалификация: первые 6 спортсменов в каждом забеге (Q) плюс 6 лучших по времени (q) проходили в полуфинал.
На старт в 3 забегах вышли 43 легкоатлета. Эфиопский бегун Теддесе Леми упал по ходу заключительного круга второго забега после толчка со стороны норвежца Филипа Ингебригтсена. Решением жюри Леми был допущен до полуфинала, наказания для Ингебригтсена не последовало. Также место в полуфинале получил австралиец Мэттью Рамсден, упавший в самом начале того же забега.

Полуфиналы 
Квалификация: первые 5 спортсменов в каждом забеге (Q) плюс 2 лучших по времени (q) проходили в финал.

Финал 

Финал в беге на 1500 метров у мужчин состоялся 6 октября 2019 года. Лучший результат сезона Тимоти Черуйота перед стартом был более чем на секунду быстрее, чем у ближайшего преследователя (3.28,77 против 3.30,16 у Якоба Ингебригтсена). С первых же метров кениец вышел в лидеры и предложил высокий темп, который смог поддержать только его соотечественник Рональд Квемои. Остальные участники моментально растянулись по дистанции, ближайшие из них проигрывали дуэту лидеров около 10 метров. Через 800 метров Квемои начал отставать, и вскоре его поглотила группа преследователей. В то же время Черуйот только увеличил отрыв, не дав ни малейшего шанса соперникам его догнать. В 2019 году эта победа стала для него 10-й на 11 стартах. Единственное поражение он потерпел в мае, когда в той же Дохе финишировал вторым на этапе Бриллиантовой лиги. Для Черуйота эта медаль стала второй на чемпионатах мира: двумя годами ранее он финишировал вторым.

Тауфик Махлуфи из Алжира, возглавлявший группу преследователей на заключительном круге, завоевал серебряную медаль. Бронза досталась поляку Марцину Левандовскому, грамотно разложившему силы по дистанции (за 500 метров до финиша он бежал предпоследним). 19-летний Якоб Ингебригтсен выступал во втором финале турнира и вновь был близок к пьедесталу. Неделей ранее он стал пятым в беге на 5000 метров, а теперь оказался на одну позицию выше.

Примечания

Ссылки 
 

бег